

En Égypte 
 Monastère de Saint-Paul

En Grèce 
 Monastère Saint-Paul, au Mont Athos.

Voir aussi 
 Liste d'abbayes et monastères